Primera División 1981 (Chili)
 Primera División 1981 (Argentinië)
 Primera División 1981 (Uruguay)
 Primera División 1981 (Paraguay)
 Primera División 1980/81 - Spanje